Amyzon es un género extinto de peces actinopterigios prehistóricos. Fue descrito por Cope en 1872. 

Vivió en los Estados Unidos (Montana, Wyoming) y Canadá (Columbia Británica).

Especies 
 A. aggregatum  
 A. commune 
 A. gosiutensis 
 A. hunanensis 
 A. kishenehnicum 
 A. mentale

Referencias

Enlaces externos 
 Amyzon Interim Register of Marine and Nonmarine Genera (IRMNG).

Catostomidae
Géneros de peces
Peces prehistóricos
Peces de América del Norte